Monotaxis kan syfta på:

 Monotaxis (fiskar) – ett släkte av fiskar
 Monotaxis (växter) – ett släkte av växter